Indonesië
 Sitiung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de provincie West-Sumatra
 Sitiung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Dharmasraya in de provincie West-Sumatra